

Жарли — село, Байганинський район, Актюбинська область
 Жарли — село, сільський округ Нуркена Абдірова, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Жарли — село, Тегісшилдіцький сільський округ, Каркаралінський район, Карагандинська область